Der   ist ein zum Flusssystem des   gehörender Stausee auf der Nordinsel von Neuseeland.

Namensherkunft 
„“ bedeutet in der Sprache der  wörtlich übersetzt „drehte um“ und bezieht sich auf die Erkundung der  des -Kanus. Der unerschrockene Reisende musste bei seinen frühen Erkundungen des   bei den -Stromschnellen umkehren. Die Legende besagt auch, dass  in den Stromschnellen zu einem großen Stein versteinert wurde.

Geographie 
Der 2,2 km2 große   befindet sich rund 25 km nördlich der Stadt  und rund 35 km südwestlich von . Der Stausee besteht aus zwei Armen, dem einen, der sich im Tal des ehemaligen Flussbetts des   ausdehnt und eine Länge von rund 7 km besitzt und dem zweiten Arm, der aus dem ehemaligen Flussbett des   besteht und sich über 4,3 km nach Norden in die Berglandschaft hineinschlängelt. Die Breite der beiden Arme variieren zwischen 30 und 440 m und die Höhe des Sees je nach Wasserspiegel zwischen 249,07 m und 253,09 m, bei einer maximalen Seetiefe von 31 m. Sein unmittelbares Wassereinzugsgebiet beträgt 285 km2.

Zu erreichen ist der Stausee von vom  aus, die 500 m südlich an der Staumauer und dem Kraftwerk vorbeiführt.

Administrativ zählt der See zur Region .

Dem   folgen nacheinander die Stauseen  ,  ,  ,   und  , die Stauseen   und   gehen ihm voraus.

Geschichte 
Der Stausee sowie das zugehörigen Wasserkraftwerk  wurde 1958 in Betrieb genommen und wurde nach der Erweiterung im Jahr 1961 für eine Nennleistung von 90 MW ausgelegt. Der Betreiber des Wasserkraftwerks ist Stand 2020 die mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche Firma .

Sehenswürdigkeit 
Südwestlich des Staudamms am Südufer des   erhebt sich der 520 m hohe  , ein für den -Stamm  bedeutungsvoller Berg.

Siehe auch 
  
 Liste der Seen in Neuseeland

Literatur

Einzelnachweise 

Stausee in der Region Waikato
Stausee in Australien und Ozeanien
SAtiamuri